Rogo steht für:

 Rogo (Nigeria), ein Local Government Area in Nigeria

Rogo ist der Familienname folgender Personen:

 Aboud Rogo (1968–2012), kenianischer Prediger und Terrorist